Шаповал Іван:

 Шаповал Іван Максимович (1905 — 2003) — український письменник, краєзнавець, кандидат технічних наук.
 Шаповал Іван Павлович — український скульптор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок